Untereinöd ist der Ortsname von

 Untereinöd (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Untereinöd (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern